Mittelangeln steht für:
 Mittelangeln (Mercia), eine ethnische und kulturelle Gruppe innerhalb des angelsächsischen Königreichs Mercia im Frühmittelalter
 Mittelangeln (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Amt Mittelangeln, ein Amt in Schleswig-Holstein